Давид Коперфилд се односи на:
 Давид Коперфилд (новела), новела од Чарлса Дикенса
 Давид Коперфилд (карактер), карактер из истоимене новеле Чарлса Дикенса
 Дејвид Коперфилд (илузиониста), амерички илузиониста и мађионичар
 Давид Коперфилд (комичар), британски комичар и музичар
 ПЦ Давид Коперфилд, британски полицајац и аутор
 Коперфилд (мјузикл), мјузикл Дикенсове новеле из 1981. године 

У филму:
 Давид Коперфилд (1911. филм),
 Давид Коперфилд (1922. филм),
 Давид Коперфилд (1935. филм), 
 Давид Коперфилд (1966. ТВ серија),
 Давид Коперфилд (1969. филм),
 Давид Коперфилд (1974. ТВ серија), 
 Давид Коперфилд (1986. ТВ серија),
 Давид Коперфилд (1993. цртани филм),
 Давид Коперфилд (1999. филм),
 Давид Коперфилд (2000. филм),
 Давид Коперфилд (2010. филм)